Rottels ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Josef Rottels (1812–1890), deutscher Reichsgerichtsrat und Altkatholik
 Johann Theodor Rottels (1799–1882), deutscher Pädagoge und Philosoph sowie Mitglied im Görreskreis

und Namensgeber vom

 Haus Rottels in Neuss